Юца́ — село в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Название 
Названо по реке, на которой стоит, см. река Юца.

 Варианты названия
 Юцкие хутора
 Юцкий

География 

Село Юца расположилось по берегам рек Юца и Джуца на Минераловодской равнине, в низине Пятигорского междугорья у подножия одноимённой горы Юца (Джуца 1-я) (973,2 м). Расположено на высоте 675 м над уровнем моря.

Расстояние до краевого центра: 146 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 

Точная дата образования Юцких или, как их ещё по другому называли, Водопадских хуторов неизвестна. Приблизительное время образования первых хуторов приходится на 1850—1860 гг. Официально посёлок Юца был основан в 1885 г. баптистами. По другим данным основано 4 ноября 1865 года.

1918 год — организована сельскохозяйственная коммуна.

Октябрь 1920 года — белоповстанцы напали на коммуну и разгромили её, несколько коммунаров были убиты. Памятник павшим коммунарам находится в центре селе Юца у «вечного огня».

Док. № 41. Из двухнедельной информсводки пятигорской окружной ЧК с 1-15 октября 1920 г..
 Разбитые повстанцы-белые теперь группируются от 10 до 60 человек, грабят, убивают и т. д. Было и одно серьёзное нападение такой банды в 60 человек на хутор Водопадский в 6 верстах от Пятигорска, где они были в красных повязках и с мандатом от особо уполномоченного продотдела. Явились спокойно в хутор и затем напали на исполком и милицию, уничтожили бумаги, изрубили и перекололи до…* 12 человек коммунистов, членов исполкома и милиции, и 4 казаков. Имущество убитых расхитили, а трупы разбросали по хутору. Погоня за бандой была безрезультатной. Население возмущено и очень много народу участвовало в похоронах убитых, трупы которых были привезены в Пятигорск…

1923 год — Юца получила статус села.

1930-33 года — 

Начало ноября 2008 года — вспышка вируса африканской чумы свиней в селе Юца. Четвёртый по счёту очаг вируса африканской чумы свиней в Ставропольском крае. Свыше 200 голов свиней в частном секторе села Юца были забиты.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Юцкого сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 4485 мужчин (47,58 %) и 4942 женщины (52,42 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения преобладают русские (76 %).

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Микрорайоны Юцы 
 Гвардеец
 Кирова
 Водопад
 Центр
 Маслозавод
 6-я бригада
 Балаковка
Совхоз

Образование 
 Детский сад № 12

 Средняя общеобразовательная школа № 10.
 Дата основания — 1914 год. Новое здание школы было построено в 1969 году.
 В 1972 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза Д. И. Канищева, бывшего выпускника школы, погибшего в 1945 году во время боёв за Берлин. В школе есть действующий с 1972 года Зал Боевой Славы. Ежегодно 28 января проводится Героическая поверка, посвящённая памяти Дмитрия Ивановича Канищева, старшего лейтенанта С. Н. Ромашенко, рядового Е. Богданова.
 Водопадская школа № 11 — ул. Октябрьская. Школа № 11 была построена в 1959 году по инициативе и проекту Семёна Васильевича Луценко
 Начальная школа № 37 — ул. Пролетарская,50
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 VIII вида
 Детская музыкальная школа № 4

Больница 

 Юцкая участковая больница Предгорного района, ГУЗ. Адрес: ул. Луценко,118. Здание больницы было построено в 1959 году.

Учреждения культуры 

 Дворец Культуры «Пролетарская Воля»
 Районная детская библиотека — филиал № 7 — ул. Луценко,95.
 Районная детская библиотека — филиал № 18 — ул. Луценко,95.
 Музей колхоза «Пролетарская воля»

Экономика 
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца» создана в соответствии с Постановлением № 71 Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года на территории Ставропольского края. С декабря 2012 года Туристско-рекреационная особая экономическая зона «Гранд Спа Юца» Ставропольского края включена в Северокавказский туристический кластер, которым управляет ОАО «Курорты Северного Кавказа»
 Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля». Образовано 7 ноября 1921 года как колхоз «Пролетарская воля»
 Минэкономразвития Ставропольского края одобрило строительство пивоваренного завода в селе Юца

Транспорт 

В село Юца можно доехать:

 Из города Пятигорска:
 на маршрутном такси № 110б (отправляется от Верхнего рынка). Цена проезда 40 рублей.
 на маршрутном такси № 110а (отправляется от рынка «Людмила»).
 Из города Ессентуки:
 автобусом № 106 (от автовокзала города Ессентуки до остановки «Центр» села Юца).
 маршрутное такси № 106а (от ж/д вокзала города Ессентуки до остановки «Центр» села Юца). Цена проезда 40 рублей.

Связь 
 Фиксированная связь и ADSL
Ставропольский филиал Ростелеком 

 GPON 
Ставропольский филиал Ростелеком, ПостЛТД

 Сотовая связь 2G/3G/4G
МегаФон, Билайн, МТС.

Спорт и туризм 
На территории горы Юцы (Джуца 1) располагается дельтадром Юца — место базирования Ставропольского краевого дельтапланерного клуба, несколько парапланерных и других клубов сверхлёгкой авиации. Ежегодно Юца собирает сильнейших спортсменов на своих склонах и является дельтапланерной «Меккой» России. Парящие в небе дельтапланы и парапланы можно увидеть в небе из многих городов Кавказских Минеральных Вод.

Религия 
В посёлке Юца проживают люди различных конфессий: православные (Лермонтовское благочиние Пятигорской епархии Русской православной церкви), адвентисты седьмого дня, евангельские христиане-баптисты, отделённые баптисты, христиане веры евангельской (пятидесятники), , духовные христиане молокане, молокане-прыгуны, адвентисты-реформисты, еговисты-ильинцы.

Русская православная церковь
По улице Луценко у подножия горы Юца (Джуца 1-я) находится действующий православный храм Казанской иконы Божией Матери. К строительству храма приступили в 1990 году. 4 ноября 1998 храм Казанской иконы Божией Матери был освящён. Святыни храма: икона Божией Матери «Знамение», икона святителя Николая Чудотворца и Казанская икона Божией Матери, в честь которой и назван храм.

Церковь адвентистов седьмого дня

Молитвенный дом христиан адвентистов седьмого дня расположен по адресу Нижний переулок, 21, в 50 м от реки Юцы.

Церковь евангельских христиан баптистов
Молитвенный дом евангельских христиан баптистов на Юце можно найти по адресу: Комсомольская улица, 20.
В 1989 году было совершено рукоположение А. Л. Титова на пресвитерское служение, которое он несёт и по сей день.

Духовные христиане молокане постоянные
Молитвенный дом духовных христиан молокан постоянных расположен в селе Юца в начале Зелёной улицы на углу Октябрьской улицы.

Кладбища 
 общественное открытое (Бригада № 1, район объездной дороги), площадь участка 15 тыс. м²;
 закрытое (Бригада № 3, район ул. Полевой), площадь участка 10 тыс. м²;
 общественное открытое (Бригада № 4, район полевого стана), площадь участка 15 тыс. м²;
 общественное открытое (Бригада № 6, район пер. Грушевского), площадь участка 5 тыс. м²;
 общественное открытое (Бригада № 7, Гвардеец, район ул. Центральной), площадь участка 10 тыс. м².

Люди, связанные с селом 
 Дмитрий Иванович Канищев (1926, хутор Водопадский, ныне село Юца — 1945, похоронен в Польше) — Герой Советского Союза, командир стрелкового отделения
 Семён Васильевич Луценко (1911, Пятигорск — 1973, Юца) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Пролетарская воля». Награждён двумя орденами Ленина и Орденом Трудового Красного Знамени.
 Татьяна Фёдоровна Малашихина — передовая доярка племенной фермы колхоза «Пролетарская воля» Предгорного района, села Юца. Депутат сельского, районного, краевого Советов депутатов трудящихся. Участница Выставки достижений народного хозяйства в 1965 и 1966 годах, награждена Золотой и Серебряной медалями ВДНХ.
 Николай Иванович Рябенко — председатель колхоза «Пролетарская воля» с 1972—1986 года. Награждён орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Так же много сделал для благоустройства села Юца.
 Ульяник, Мария Ивановна (р. 1931) — доярка, Герой Социалистического Труда

Достопримечательности 

 Памятник коммунарам павшим в 1920 году. 1920, 1938 года
 Обелиск воинам-однополчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1968 год
 Памятник С. М. Кирову. 1970 год — ул. Пролетарская у бывшего здания правления колхоза
 Памятник В. И. Ленину. 1970 год
 Мемориальная доска в память о погибшем на службе инспекторе ГАИ Андрее Богданове

Памятники археологии 
Согласно Постановлению главы администрации Ставропольского края

Юца в произведениях искусства 
 Евгений Петренко «Цветы и камни».
 Андрей Губин «Молоко волчицы».

Галерея

См. также 
 Юцкий сельсовет
 Река Юца
 Река Джуца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Предгорного района 
 Ставропольский дельтаклуб
 Лётные места 
 Школа № 10 с. Юца 
 На Ставрополье появится новый пивоваренный завод
 
 
 село Юца на проекте wikimapia.org 

 
Населённые пункты Предгорного района